Сулим — прізвище:

 Сулим Борис (* 1984) — український поет.
 Сулим Михайло Кирилович (1924–2000) — один з організаторів розробки в СРСР сімейства ЄС ЕОМ.